Květ může být:

 květ – reprodukční orgán jevnosnubných rostlin
 Obchodní centrum Květ

příjmení
 Jan Květ (1896–1965) – český historik umění, vědec a scénický výtvarník
 Radan Květ (* 1928) – český vědec a autor odborných publikací
 Roman Květ (* 1997) – český fotbalový záložník